Clay megye (Alabama)
 Clay megye (Arkansas), eredetileg Clayton megye
 Clay megye (Dél-Dakota)
 Clay megye (Észak-Karolina)
 Clay megye (Florida)
 Clay megye (Georgia)
 Clay megye (Illinois)
 Clay megye (Indiana)
 Clay megye (Iowa)
 Clay megye (Kansas)
 Clay megye (Kentucky)
 Clay megye (Minnesota)
 Clay megye (Mississippi)
 Clay megye (Missouri)
 Clay megye (Nebraska)
 Clay megye (Nyugat-Virginia)
 Clay megye (Tennessee)
 Clay megye (Texas)